Skrapež est un toponyme qui peut désigner :
 le Skrapež, une rivière de Serbie qui est le principal affluent de la Đetinja ;
Skrapež, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.